Pseudolaguvia är ett släkte av fiskar. Pseudolaguvia ingår i familjen Erethistidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Pseudolaguvia